Andrzej Zawadzki (lekarz), dr hab.
 Andrzej Zawadzki (literaturoznawca)
 Andrzej Zawadzki (łyżwiarz)